

Добковиці — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Добковичі (Добковиці) — село в гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства